Sergio Jiménez puede referirse a:

 Sergio Jiménez (1937-2007), actor mexicano; o
 Sérgio Jimenez (1984-), piloto brasileño de automovilismo; o
 Sergio Jiménez Moraga (1932-), Ministro de Minería de Chile (durante 1997-2000).